Pritzker ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pritzker (* 1945), Schweizer Physiker, Schriftsteller und Publizist
 J. B. Pritzker (* 1965), US-amerikanischer Politiker, Geschäftsmann, Philanthrop und Milliardär
 Jay Pritzker (1922–1999), US-amerikanischer Unternehmer
 Jennifer N. Pritzker (* 1950), US-amerikanische Militärperson und Philanthropin
 Marthi Pritzker-Ehrlich (1944–1998), Schweizer Historikerin
 Penny Pritzker (* 1959), US-amerikanische Unternehmerin und Politikerin
 Thomas Pritzker (* 1950), US-amerikanischer Geschäftsmann und Philanthrop

Siehe auch:
 Pritzker-Preis
 Pritzker Literature Award for Lifetime Achievement in Military Writing